È prevalentemente conosciuta per le sue collaborazioni con il duo di DJ tedeschi Bodybangers.

Biografia

Vita 
Victoria Kern è nata nel 1989 in Kazakistan, dove visse con la sua famiglia fino all'età di sette anni, fino al trasferimento in Germania. Dopo il 
diploma seguì un corso per diventare organizzatrice di eventi in un'agenzia del settore e, contestualmente, stabilì i primi contatti con l'ambiente 
musicale. Quando il suo talento come cantante e ballerina venne notato arrivarono i primi ingaggi per delle esibizioni.

Carriera 
Dopo essere stata notata mentre lavorava come organizzatrice di eventi, fece numerose apparizioni come ballerina o modella e poi cominciò a lavorare 
come presentatrice sul canale musicale tedesco Viva. Nel 2011, quando anche le sue capacità canore acquisirono evidenza, iniziarono le collaborazioni 
con il duo di DJ tedeschi Bodybangers, con la produzione del singolo  freak , che entrò nelle classifiche sia in Austria che in Germania. Dopo pochi  mesi, sempre con i Bodybangers, Victoria realizzò il singolo "I like", nel quale ella appariva anche nel video.

Nel 2011 fu eletta "Miss FunkyBootz 2011" durante la realizzazione del video della canzone "Party on", prodotta appunto dal duo tedesco Funky Bootz. Per 
questo vinse un contratto da modella e poté anche testare l'essenza creata da Angelie Deva, in seguito commercializzata.

Dopo varie performance nei club e diverse apparizioni televisive, alla fine nel 2011 arrivò anche la collaborazione con il rapper tedesco Carlprit, 
con il pezzo  1234 . Nel giugno 2012 venne poi prodotto il singolo 'Gimme More'; entrambi i brani sono stati originalmente composti insieme ai 
Bodybangers. Nel frattempo Victoria ha anche partecipato a numerosi video musicali, tra cui i video ufficiali per R.I.O. e Nicco Party Shaker, My My My (Coming Apart) 2k12 di G&G, Gary Wright e Baby Brown o Max K, Gerald G e Nitros Take It to the Limit.

Nell'autunno 2012 Victoria e i Bodybangers cominciarono a lavorare su nuovi brani. Cominciarono con la canzone  Get Get Down  of Paul Johnson. Pubblicarono il brano con il titolo  Tonight  
nell'ottobre 2012. Come seconda canzone pubblicarono  Break My Stride , nella versione di Blue Lagoon del 2004; per le strofe rap fu 
assoldato il cantante Tony T..  Break My Stride  entrò in classifica, raggiungendo la top 100 in Germania a in Austria. Nel dicembre 2013 venne poi realizzata la canzone  Camouflage , in collaborazione con M.IAM.I e il rapper statunitense Flo Rida. In questo caso i Bodybangers agirono solo come produttori e curatori del remix. Sempre nello stesso mese venne pubblicata una cover della canzone  Pump Up the Jam  dei Technotronic. Quest'ultima entrò in classifica, oltre che in Germania e Austria, anche in Svizzera. Nel febbraio 2014 realizzarono, insieme al rapper tedesco Godfrey Egbon, una cover della canzone  No Limit  degli 2 Unlimited.

Discografia

Singoli 
 2011: Freak (con Bodybangers & Klaas)
 2011: I Like (con Bodybangers & Klaas)
 2011: 1234 (con Carlprit)
 2012: Gimme More (con Bodybangers)
 2012: Tonight (con Bodybangers)
 2013: Break My Stride (con Bodybangers feat. Tony T)
 2013: Pump Up the Jam (con Bodybangers)
 2013: Comouflage (con M.IAM.I & Flo Rida)
 2014: No Limit (con Bodybangers feat. Godfrey Egbon)
 2014: Stars In Miami (con Bodybangers feat. Tom-E)
 2014: Weekend (con Menno)
 2015: To The Club (con Bodybangers)
 2016: Sunglasses at Night (Bodybangers)
 2017: Europe (con Bodybangers e Nicco)

Note

Collegamenti esterni